AIF kan have flere betydninger:

 Alternativ investeringsfond - en virksomhedstype, der kan være f.eks. en kapitalfond eller ejendomsinvesteringsforening
 Arbejderbevægelsens Internationale Forum – en organisation i arbejderbevægelsen
 Adult Interactive Fiction – en genre indenfor computerspil.
 Annisse IF – en dansk idrætsforening.
 Avedøre Idrætsforening – en dansk fodboldklub.
 Albertslund Idrætsforening – en dansk idrætsforening
 American India Foundation
 The American Ireland Fund
 Anti-Iraqi Forces
 Apoptosis inducing factor
 Argumenty i Fakty – en russisk avis
 Atlantic Innovation Fund
 Atomic Industrial Forum
 Attorney-in-fact
 Audio Interchange File Format
 Australian Imperial Force
 Association of Interchurch Families